Roger Federer var regerande mästare, men drog sig ur turneringen för att genomgå en operation i sitt högra knä. 

Novak Djokovic vann titeln efter att ha besegrat Stefanos Tsitsipas med 6–3, 6–4 i finalen.

Seedning

 Novak Djokovic (Mästare)
 Stefanos Tsitsipas (Final)
 Gaël Monfils (Semifinal)
 Fabio Fognini (Första omgången)
 Roberto Bautista Agut (Första omgången)
 Andrey Rublev (Kvartsfinal)
 Karen Khachanov (Kvartsfinal)
 Benoît Paire (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= A Rublev
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Musetti
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Sousa
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= F Krajinović
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Y Nishioka
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P-H Herbert
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Evans
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= F Fognini
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= R Bautista Agut
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J-L Struff
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= N Basilashvili
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= R Berankis
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= H Hurkacz
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Bublik
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Carreño Busta
| RD1-score15-1=61
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Tsitsipas
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Rublev
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Krajinović
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= P-H Herbert| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=67
| RD2-seed04=
| RD2-team04= D Evans| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=79| RD2-seed05=
| RD2-team05= J-L Struff| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= N Basilashvili
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Bublik
| RD2-score07-1=61
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S Tsitsipas| RD2-score08-1=77| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= A Rublev
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=69
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= D Evans| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=711| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= J-L Struff
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= S Tsitsipas| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=
| RD4-team01= D Evans
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= S Tsitsipas| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

Kvalturnering
Seedning

  Mikael Ymer (Första kvalomgången, drog sig ur)
  Philipp Kohlschreiber (Flyttad till huvudturneringen)
  Yūichi Sugita (Kvalificeringsmatch)
  Lloyd Harris (Kvalificerad)  Dennis Novak (Kvalificerad)  Yasutaka Uchiyama (Kvalificerad)  Alexei Popyrin (Första kvalomgången)
  Emil Ruusuvuori (Kvalificeringsmatch, drog sig ur)

Kvalificerade
  Lorenzo Musetti  Dennis Novak  Yasutaka Uchiyama  Lloyd Harris'''

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2020 – Herrsingel
2020 – Herrsingel